Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Mats Wilander 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Mats Wilander (finale)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Boris Becker (semifinali)

 Anders Järryd (quarti di finale)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Tim Mayotte (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1985